Vemag steht für:
Veículos e Máquinas Agrícolas, Brasilien
 Vemag Maschinenbau, deutscher Hersteller in der  Nahrungsmittelindustrie

Abkürzung